Yamura (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Yamanashi: Yamura (Yamanashi) (heute: Tsuru)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Yamura (Han)

Yamura ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Yamura (* 1997), japanischer Fußballspieler